Mario Riva – conduttore televisivo, conduttore radiofonico e attore italiano
 Mario Riva – calciatore italiano, di ruolo centromediano
 Mario Riva – militare e partigiano italiano

Altro 
 Riva